Третий раунд отборочного турнира Кубка Азии по футболу 2019 проходит с 28 марта 2017 года по 27 марта 2018 года.

Формат 
24 сборных, прошедших из второго раунда и плей-оффа, по жребию разбиваются на 6 группы, в рамках которых проводится двухкруговой турнир. Две лучшие команды из каждой группы напрямую выходят в финальную часть Кубка Азии.

Участники 
Жеребьёвка начнётся 23 января 2017 года в Абу-Даби, ОАЭ. 24 сборных разделены согласно Рейтингу ФИФА

Игра 
В третьем раунде примут участие 24 команды: 16 определившихся по итогам второго раунда и 8 победителей раунда плей-офф. Они разыграют остающиеся 12 путевок на финальную часть Кубка Азии. Команды будут разбиты на 6 групп по 4 команды. Матчи пройдут с 28 марта 2017 по 27 марта 2018. В финальную часть выйдут 6 победителей групп и 6 команд, занявших вторые места. В октябре 2015 ФИФА объявила о приостановлении членства Кувейта. В матчах с Мьянмой, Лаосом и Республикой Корея Кувейту засчитаны технические поражения со счетом 0:3. 13 января АФК огласила окончательный список участников третьего раунда. Сборная Кувейта была дисквалифицирована, Гуам отказался от участия. Их места заняли сборные Непала и Макао.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок Азии по футболу 2019